Het ATP-toernooi van Marseille 2009 (met de officiële naam Open 13) werd van 16 tot en met 22 februari 2009 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille